Die Tianjin Open 2016 waren ein Damen-Tennisturnier in Tianjin. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2016 und fand gleichzeitig mit den Turnieren in Linz und in Hongkong vom 10. bis 16. Oktober 2016 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Tianjin Open 2016 fand vom 8. bis zum 9. Oktober 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für die Teilnahme am Hauptfeld der Einzelkonkurrenz.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Tianjin